Erlich ():
 Daniel Erlich (* 1991)
 Henryk Erlich (Ehrlich)
 Jonatan "Joni" (Dario) Erlich (* 1977, Buenos Aires), profesionální izraelský tenista
 Nachum Erlich
 Simcha Erlich (1915–1983), izraelský politik

Viz také Ehrlich

Německá příjmení
Židovská příjmení